Filmmaker bezeichnet:
 Filmemacher, treibende künstlerische Persönlichkeiten hinter einem Film
 im engeren Sinne der Filmproduzent und Filmregisseur eines Films
 Filmmaker (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm von George Lucas aus dem Jahr 1968
 Filmmaker (Filmzeitschrift), US-amerikanische Filmzeitschrift